De Opgang (Amsterdam) - kerkgebouw en wooncomplex in Amsterdam
 De opgang (film) - Russische film
 De opgang (roman) - documentaire roman van Stefan Hertmans
 Opgang - voormalig tijdschrift over kunst en architectuur
 In d' Opgang - gemeentelijk monument in Soest
 De Opgang (Zwaag) - sporthal in Zwaag (gem. Hoorn)